Metschel steht für: 
 deutsche Transkription von Mechel
 Mount Metschel, Berg im Viktorialand, Antarktika